

События 

 5 февраля — Генрих II отдаёт приказ лишить монастырь Мемлебен независимости и подчинить аббатство императорскому монастырю Герсфельд.
 24 июня — в Госларе Генрих II передаёт герцогство Швабия своей кузине Гизеле.
 3 августа — германская армия вторгается в Польшу; Генрих II с основными силами перешёл через Одер в районе Кроссена.

События без точных дат 
 Вторжение 16-летнего Кнуда, сына Свена I, в Англию. Переход на его сторону Эдрика, зятя Этельреда II. Успехи датчан.
 Весна — битва у Несьяра. Победа Олава II над ярлом Свейном. Свейн бежит в Швецию, затем по Аустрвегу. Осень — его смерть.
 Осень — Олав II приплыл в Трандхейм, и провозглашён конунгом на тинге.
 Подчинение французами Бургундии.
 Первые упоминания города Лейпциг. (Германия)
 Разрыв мирных отношений между Болеславом Польским и Генрихом II.
 Генрих II основал новый бенедиктинский монастырь на горе Михельсберг в Бамберге.
 Папа Бенедикт VIII осадил крепость Трабуко. Кресценций и его брат Иоанн пленены.
 Сражение при Флеру. Возвращение Фландрии и земель Нижнего Рейна под власть Германской империи.
 Неудачная попытка арабов оккупировать Сардинию. Объединённые силы Пизы и Генуи выбили их с острова.
 Отпадение Алжира от Фатимидов.
 В северо-восточном Тибете образуется новое Тибетское государство.
 Тибетцы выступили против тангутов в союзе с империей Сун.
 Вторжение печенегов в Киевскую Русь (Русско-печенежские войны).

Продолжающиеся события 
 1015—1016 — кампания Кнуда Великого в Англии. Её завоевание.
 1015—1016 — Греттир в Норвегии.
 1015—1152 — Династия Хаммадидов в Алжире.
 1015—1019 — Междоусобная война на Руси

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1015 году
 Харальд III Суровый, король Норвегии.
 Гарольд I, король Англии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1015 году
 15 июля — Владимир Святославич, князь новгородский, киевский великий князь.
 24 июля — Борис Владимирович, князь ростовский.
 9 сентября — Глеб Владимирович, князь муромский.
 Святослав Владимирович, князь древлянский.

См. также

Примечания